Бенин принимал участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) во второй раз за свою историю, пропустив Летние Олимпийские игры 1976 года, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 15 мужчин и 1 женщина.

Бокс 

Спортсменов — 7

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 9

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года
1980-е годы в Бенине